A következő pártok használják a Demokrata Liberális Párt nevet:

 Örmény Demokrata Liberális Párt
 Demokrata Liberális Párt, 2012-ben alapított párt Örményországban
 Córdobai Demokrata Liberális Párt
 Demokrata Liberális Párt, politikai párt Romániában
 Demokrata Liberális Párt, 1921-ben alapított olasz politikai párt, később megszűnt